Nußtal ist ein deutscher Ortsname:
 Nußtal, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Orzechowo (Olsztynek) im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Nußtal, Bessarabien, jetzt Hîrtop, Rayon Taraclia, Republik Moldau